(engl. für ‚Lösegeld‘) bezeichnet:
 den Originaltitel von Menschenraub (Film), US-amerikanischer Spielfilm von 1956
 den Originaltitel von Die Uhr läuft ab, britischer Spielfilm von 1974
 den Originaltitel von Kopfgeld – Einer wird bezahlen, US-amerikanischer Spielfilm von 1996
 Ransom (Band), eine deutsche Punkrock-Band aus Berlin
 Ransom (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

Ransom ist ein Eigenname:

Familienname:
 Brayton Howard Ransom (1879–1925), US-amerikanischer Parasitologe
 Caroline Ransom Williams (1872–1952), US-amerikanische Ägyptologin
 David Louis Ransom (1817–1872), US-amerikanischer Mediziner, Erfinder, Unternehmer und Medikamenten-Fabrikant
 Epaphroditus Ransom (1798–1859), US-amerikanischer Politiker
 John Crowe Ransom (1888–1974), US-amerikanischer Dichter
 Julia Ransom (* 1993), kanadische Biathletin
 Matt Whitaker Ransom (1826–1904), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Nicola Ransom (* 1971), deutsch-englische Schauspielerin
 Shantel Ransom (* 1968), US-amerikanische Sprinterin

Vorname:
 Ransom W. Dunham (1838–1896), US-amerikanischer Politiker
 Ransom H. Gillet (1800–1876), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Ransom Halloway (~1793–1851), US-amerikanischer Politiker
 Ransom Knowling (1912–1967), US-amerikanischer Musiker
 Ransom Eli Olds (1864–1950), US-amerikanischer Autopionier und Gründer der späteren Oldsmobile-Werke
 Ransom Riggs (* 1979), US-amerikanischer Autor, Journalist, Filmemacher und Fotograf
 Ransom Wilson (* 1951), US-amerikanischer Flötist und Dirigent
 Walter Ransom Gail Baker (1892–1960), US-amerikanischer Elektroingenieur und Gründer des National Television Systems Committee (NTSC)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ransom (Illinois)
 Ransom (Kansas)
 Ransom (Kentucky)
 Ransom (Michigan)
 Ransom (Minnesota)
 Ransom (Ohio)
 Ransom (Pennsylvania)
 Ransom Canyon (Texas)
 Ransom Stand (Tennessee)

Siehe auch:

 Adventures of Sherlock Holmes; or, Held for Ransom, ein amerikanischer Stummfilm
 Ransom County in North Dakota, Vereinigte Staaten
 Fort Ransom, eine kleine Ortschaft im Ransom County 
 Ransom Township (Begriffsklärung)
 Ransom House (Begriffsklärung)
 Ransomware, ein Schadprogrammtyp auf Computern
 Ransome (Begriffsklärung)
 Lösegeld (Begriffsklärung)
 Ranson